

Architettura 
 Passage – galleria commerciale coperta

Cinema 
 Passage – film del 2009 diretto da Shekhar Kapur

Letteratura 
 Passage – romanzo di Connie Willis del 2001
 Passaggi (Passage) – romanzo di Gail Sheehy

Musica 
 Passage – album dei The Carpenters del 1977
 Passage – album di William Ackerman del 1981
 Passage – album dei The Tannahill Weavers del 1984
 Passage – album dei Samael del 1996
 Passage – album di Phelios del 2006

Televisione 
 Il passaggio (Passage) – episodio in due parti della seconda stagione di Alias

Pagine correlate 
 Le Passage
 The Passage